MVC steht für:
 Mercedes-Benz Veteranen Club von Deutschland, deutscher Oldtimer-Club
 Model View Controller, strukturiertes Software-Architekturmuster
 Multiview Video Coding, Videokompressionsverfahren für stereoskopische Aufnahmen
 die römische Zahl 1095

mvc steht für:
 Zentral-Mam (ISO-639-3-Code), Regionaldialekt der Mam-Sprache in Guatemala

MVC